Тультья:

 Тультья (приток Амыньи) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Тультья (приток Супры) — река в Российской Федерации, протекает в ХМАО.